VAG так же может означать:

 Volkswagen Aktiengesellschaft
 Freiburger Verkehrs AG — муниципальная компания в городе Фрайбург-в-Брайсгау, Германия.
 Vereinigte Astronomische Gesellschaft — астрономическое общество.
 Прежнее название для центра обслуживания клиентов немецкого автопроизводителя Volkswagen Group, использовавшиеся с 1978 по 1992 годы.
 VAG Rounded — название шрифта используемого VAG в 1979 году.
 Vancouver Art Gallery в Ванкувер, Канада.
 IBM VisualAge Generator — независимая платформы генерации программного кода.
 Versova-Andher-Ghatkopar — линия метро в Мумбаи, Индия.
 VAG-73 — российский пистолет.